Николай Сенкевич:
 Сенкевич, Николай Николаевич (род. 1946) — советский, российский художник.
 Сенкевич, Николай Юрьевич (род. 1968) — российский медиаменеджер; пасынок Ю. А. Сенкевича.